Dos autopistas en el estado estadounidense de California han sido señalizadas como Ruta 95:
U.S. Route 95 (California)
Ruta Estatal de California 95, ahora parte de la Ruta US 395